De DFL-Supercup 2011 was de 12e editie van de Duitse supercup. De wedstrijd was een Revierderby tussen bekerwinnaar FC Schalke 04 en landskampioen Borussia Dortmund. Schalke won na strafschoppen - er werden geen verlengingen gespeeld - en mocht zo voor de eerste keer de supercup in ontvangst mocht nemen.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2011
Supercup voetbal Duitsland
Borussia Dortmund
FC Schalke 04
Sport in Gelsenkirchen
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen